Saros 177 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 27 mei 2655 t/m 10 juni 3881. Deze serie duurt 1226 jaar en 14 dagen, bevat 69 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 23 t/m 91.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus